Albert Ungeheuer (1915-1944) – militare lussemburghese
Edgar Ungeheuer (1920-1992) – psichiatra e chirurgo tedesco
Elena Ungeheuer (1962) – musicologa tedesca
Gerold Ungeheuer (1930-1982) – scienziato svizzero
Günther Ungeheuer (1925-1989) – attore e doppiatore tedesco
Michel Ungeheuer (1890-1969) – calciatore lussemburghese
Natascha Ungeheuer (1937) – pittrice tedesca
Philipp Ungeheuer (1986) – attore tedesco
Udo Ungeheuer (1950) – ingegnere e manager tedesco